ZER – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ziro (India)